Рыба́чий — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Рыбачий расположен близ реки Давыдовки, в 6,5 км от её впадения в Амурский залив. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 5 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 7 км, до Владивостока — 43 км. Ближайшая железнодорожная станция Надеждинская расположена в 7 км к востоку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района